Alcorn ist der Name mehrerer

Personen:
 Allan Alcorn (* 1948), US-amerikanischer Elektroingenieur und Videospiel-Entwickler
 Alvin Alcorn (1912–2003), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Gary Alcorn (* 1936), US-amerikanischer Basketballspieler
 George Oscar Alcorn (1850–1930), kanadischer Politiker
 James L. Alcorn (1816–1894), US-amerikanischer Politiker
 Jenny Alcorn (* 1959), australische Triathletin und Marathonläuferin
 John Alcorn (1935–1992), US-amerikanischer Grafikdesigner und Illustrator
 Kyle Alcorn (* 1985), US-amerikanischer Leichtathlet 
 Leelah Alcorn (1997–2014), US-amerikanischer Transgender-Teen
 Meade Alcorn (1907–1992), US-amerikanischer Politiker
 Oliver Alcorn (1910–1981), US-amerikanischer Jazz- und Bluesmusiker
 Susan Alcorn (* 1953), US-amerikanische Komponistin und Gitarristin
 Zac Alcorn (* 1980), US-amerikanischer Footballspieler

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Alcorn (Kentucky), im Jackson County
 Alcorn (Mississippi), im Claiborne County
 Alcorn (Oklahoma), im Kay County
 Alcorn County, Verwaltungseinheit in Mississippi

Sonstiges:
 Alcorn Creek, Fließgewässer in Illinois
 Alcorn State University
 Alcorn State University Airport, Airport im Claiborne County, Mississippi
 Alcorn Hollow Branch, Fließgewässer im Putnam County, Tennessee

im NRHP gelistete Objekte:
 Alcorn State University Historic District, in Lorman, Mississippi, ID-Nr. 82003098
 James W. Alcorn House, in Stanford, Kentucky, ID-Nr. 80001649
 James Alcorn School, in Philadelphia, Pennsylvania, ID-Nr. 88002225

Siehe auch:
 Alcorn Bayou
 Alcorn Branch
 Alcorn Island
 Allcorn